Samter steht für:

 deutscher Name der Stadt Szamotuły, in Polen

Samter ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Samter (1908–2004), deutsche Komponistin und Musikpädagogin
 Adolph Samter (1824–1883), deutscher Bankier und Verleger in Königsberg
 Ernst Samter (1868–1926), deutscher klassischer Philologe und Religionshistoriker
 Heinrich Samter (1862–1939), deutscher Astronom
 Hermann Samter (1909–1943), Journalist und Volkswirt, der 1939 – 1942 für das Jüdische Nachrichtenblatt, dann bei der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland tätig war; am 12. März 1943 zusammen mit seiner Frau Lili Samter (geborene Landsberger; 1919–1943), nach Auschwitz deportiert und ermordet
 Max Samter (1908–1999), US-amerikanischer Mediziner deutscher Herkunft
 Oskar Samter, deutscher Chirurg und Hochschullehrer